Le nom Dave Randall peut faire référence à :
 Dave Randall (né en 1963), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Dave Randall (né en 1967), un joueur de tennis américain.

Voir aussi